La stagione NBL Canada 2014-2015 fu la quarta della National Basketball League of Canada. Parteciparono 8 squadre in due gironi. Rispetto alla stagione precedente scomparvero gli Ottawa SkyHawks.

Gli Halifax Rainmen non si presentarono alla decisiva gara-7 della finale NBL Canada, dopo una rissa occorsa con gli avversari, i Windsor Express, durante la mattinata.

Squadre partecipanti

Classifiche

Central Division

Atlantic Division

Play-off

Quarti di finale

Semifinali

Finale NBL Canada

Tabellone

Vincitore

Statistiche

Premi NBL Canada
 NBL Canada Most Valuable Player: Quinnel Brown, Windsor Express
 NBL Canada Coach of the Year: Pep Claros, Halifax Rainmen
 NBL Canada Defensive Player of the Year: Kevin Young, Halifax Rainmen
 NBL Canada Sixth Man of the Year: Omar Strong, Mississauga Power
 NBL Canada Newcomer of the Year: Tyshwan Edmondson, Brampton A's
 NBL Canada Rookie of the Year: Rashad Whack, Island Storm
 NBL Canada Canadian of the Year: Tyrone Watson, Halifax Rainmen
 NBL Canada Executive of the Year: Vito Frijia, London Lightning
All-NBL Canada First Team
Quinnel Brown, Windsor Express
Kevin Young, Halifax Rainmen
Marvin Phillips, London Lightning
Brandon Robinson, Island Storm
Anthony Anderson, Saint John Mill Rats
All-NBL Canada Second Team
Tyshwan Edmondson, Brampton A's
Tyrone Watson, Halifax Rainmen
Omar Strong, Mississauga Power
Kenny Jones, Saint John Mill Rats
DeAndre Thomas, Windsor Express
All-NBL Canada Third Team
Nick Okorie, Island Storm
Tony Bennett, Windsor Express
Chris Commons, Windsor Express
Cavell Johnson, Brampton A's
Trayvon Lathan, Moncton Miracles
NBL Canada All-Defensive First Team:
Emmanuel Little, London Lightning
Cavell Johnson, Brampton A's
Marcus Capers, Mississauga Power
Kevin Young, Halifax Rainmen
Marvin Phillips, London Lightning
NBL Canada All-Rookie First Team:
Rashad Whack, Island Storm
Seiya Andō, Halifax Rainmen
Jordan Weidner, Mississauga Power
Pedro Foster, Halifax Rainmen
Jabs Newby, Saint John / Mississauga

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagioni NBL Canada
Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015